Гольтяево — название нескольких населённых пунктов:
 Гольтяево — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Гольтяево — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.